Plaats in Indonesië
 Tinggar (Curug), een plaats in het bestuurlijke gebied Serang in de provincie Bantam
 Tinggar (Bandar Kedung Mulyo), een plaats in het bestuurlijke gebied Jombang in de provincie Oost-Java
 Tinggar (Kadugede), een plaats in het bestuurlijke gebied Kuningan in de provincie West-Java